Las Piedras es un pequeño pueblo costero de la península de Paraguaná, ubicado en la parroquia Norte del municipio Carirubana en el estado Falcón, Venezuela.

Contexto geográfico 
Se encuentra ubicado entre la zona comercial de Punto Fijo y el sector conocido con el nombre de Caja de Agua.

Posee un puerto pesquero y su economía se basa en la pesca artesanal y las empresas camaroneras, lo que la convierte en una población de gran importancia para la península.

Turismo 
Desde el punto de vista turístico Las Piedras es un lugar que cuenta con restaurantes especializados en comidas del mar; especialmente mariscos, todos productos del día, gracias a su condición de pueblo pesquero.

A pesar de sus tantos atractivos, hermosos paisajes, excelentes comidas, su ubicación en la península de Paraguaná, la instalación de una zona libre de inversión turística y su cercanía con la ciudad de Punto Fijo y el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo, este pueblo aún no ha desarrollado ni siquiera una pequeña fracción de su potencial turístico.

Pueblos de Paraguaná
Punto Fijo